Џејда Пинкет Смит () је америчка глумица, рођена 18. септембра 1971. године у Балтимору (САД).

Филмографија 

|-
| 1993. || || -{Menace II Society}- || Рони ||
|-
| rowspan="3" | 1994. || || -{The Inkwell}- || Лорен Кели ||
|-
| || -{Jason's Lyric}- || Лирик ||
|-
| || -{A Low Down Dirty Shame}- || Пичес ||
|-
| 1995. || || -{Tales from the Crypt: Demon Knight}- || Џерилин ||
|-
| rowspan="3" | 1996. || || -{The Nutty Professor}- || Карла Перти ||
|-
| || -{If These Walls Could Talk}- || Пати || ТВ филм
|-
| || -{Set It Off}- || Лита „Стони“ Њусам ||
|-
| 1997. || Врисак 2 || -{Scream 2}- || Морин Еванс || појављивање
|-
| rowspan="3" | 1998. || || -{Woo}- || Дарлин ||
|-
| || -{Blossoms and Veils}- || Рејвен || кратки филм
|-
| || -{Return to Paradise}- || Ем Џеј Ди Си ||
|-
| 1999. || || -{Princess Mononoke'}-' || Токи || глас
|-
| rowspan="1"| 2000. || || -{Bamboozled}- || Слоун Хопкинс ||
|-
| rowspan="2"| 2001. || || -{Kingdom Come}- || Шарис Слокамб ||
|-
| Али || -{Ali}- || Сонџи ||
|-
| rowspan="2"| 2003. || Матрикс 2 || -{The Matrix Reloaded}- || Најоби ||
|-
| Матрикс 3 || -{The Matrix Revolutions}- || Најоби ||
|-
| 2004. || Колатерал || -{Collateral}- || Ани Фарел ||
|-
| 2005. || Мадагаскар || -{Madagascar}- || Глорија || глас
|-
| 2007. || || -{Reign Over Me}- || -{Janeane Johnson}- ||
|-
| rowspan="3" | 2008. || || -{The Women}- || Алекс Фишер ||
|-
| Мадагаскар 2: Бег у Африку || -{Madagascar: Escape 2 Africa}- || Глорија || глас
|-
| || -{The Human Contract}- || Рита || Деби на Канском филмском фестивалу маја 2008.Сценарио и режија Џејда Пинкет Смит
|-
| 2009. || || -{Merry Madagascar}- || Глорија || глас
|-
| rowspan="2" | 2012. || Људи у црном 3 || -{Men in Black 3}- || гошћа на журци || непотписано појављивање
|-
| Мадагаскар 3: Најтраженији у Европи || -{Madagascar 3: Europe's Most Wanted}- || Глорија || глас
|-
| 2014. || Пингвини са Мадагаскара || -{Penguins of Madagascar}- || Глорија || гласовно појављивање
|-
| 2015. || Чаробни Мајк XXL || -{Magic Mike XXL}- || Роум || 
|-
| 2021. || Матрикс: Ускрснућа || -{The Matrix: Resurrections}-'' || Најоби || 
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1971.
Људи из Балтимора
Афроамеричке глумице